Суперкубок Білорусі з футболу 2012 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 березня 2012 року між чемпіоном Білорусі БАТЕ та переможцем кубку Білорусі Гомелем.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2012
Білорусь
2012 у білоруському спорті